Die Canadian Professional Championship 1984 war ein professionelles Snookerturnier ohne Einfluss auf die Snookerweltrangliste im Rahmen der Saison 1984/854. Das Turnier wurde im August 1984 im Brass Cannon Club im kanadischen Toronto ausgetragen. Sieger wurde Cliff Thorburn, der im Finale Mario Morra besiegte. Morra spielte mit einem 104er-Break zudem das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Obwohl das Turnier wie auch im Vorjahr keinen Sponsor hatte, schaffte es man diesmal nicht, ein Preisgeld auszahlen zu können.

Turnierverlauf 
Mit zwölf Spielern nahmen dieses Jahr drei Spieler weniger als im Vorjahr am Turnier teil. Titelverteidiger Kirk Stevens und Vorjahresfinalist Frank Jonik sowie Cliff Thorburn und Jim Wych waren direkt für das Viertelfinale gesetzt, alle anderen Spieler mussten in der ersten Runde ins Turnier starten. Gespielt wurde im K.-o.-System; die einzelnen Spiele wurden im Best-of-Modus ausgetragen.

Anmerkung: Laut der Datenbank CueTracker war Gino Rigitano direkt für das Viertelfinale gesetzt, während Jim Wych in der ersten Runde habe starten müssen. In diesem Artikel ist es andersherum dargestellt, da es keine logische Erklärung für den Wahrheitswert der CueTracker-Variante gibt (denn Wych war eigentlich besser als Rigitano, zudem ergibt es vom Turnierplan her keinen Sinn) und man folglich von einem Datenbankfehler ausgehen kann.

Finale 
Mario Morra musste zwar in der ersten Runde ins Turnier starten, ihm gelang jedoch mit Siegen über Wayne Sanderson, Jim Wych und Titelverteidiger Kirk Stevens der Einzug ins Finale, seine einzige Finalteilnahme bei einem professionellen Snookerturnier in seiner Karriere. Dort traf er auf den final-erfahrenen Cliff Thorburn, der Gino Rigitano und Frank Jonik besiegte. Mit einem 9:2-Sieg sicherte sich Thorburn den zweiten Sieg bei diesem Turnier nach 1980.

Century Breaks 
Zwei Spieler spielten während des Turnieres je ein Century Break:
  Mario Morra: 104
  Cliff Thorburn: 103

Einzelnachweise 

1984
Snookerveranstaltung 1984
Billardturnier in Toronto